Chenu ist:
 eine französische Gemeinde, siehe Chenu
 der altägyptische Name von Dschabal as-Silsila in Oberägypten
 ein ehemaliger französischer Automobilhersteller, siehe Automobiles Chenu
 der altägyptische Kunsthandwerker, siehe Chenu (Kunsthandwerker)
 der altägyptische Beamter, siehe Chenu (Wesir)

Chenu ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Charles Chenu (1808–1879), französischer Naturforscher
 Marie-Dominique Chenu (1895–1990), französischer Theologe
 Wilhelm Chenu de Chalsac l’Aujardiere (1672–1731), Abenteurer und preußischer Oberst